Орден сокола может означать:

 Орден Исландского сокола
 Орден сокола (чеш.)